Carnegie Foundation kan verwijzen naar stichtingen die zijn opgericht door Andrew Carnegie:

 Carnegie Stichting, beherende organisatie van het Vredespaleis te Den Haag
 De Carnegie Stichting voor de vooruitgang van het lesgeven, beleids- en onderzoekcentrum